Manchete — elemento gráfico de jornais e revistas
 Manchete (revista) — antiga publicação pela Bloch Editores
 Manchete Editora — fundada em 2002, no Brasil
 Manchete FM — extinta emissora de rádio brasileira
 Rádio Manchete — rádio brasileira
 Rede Manchete — extinta rede de televisão brasileira
 Manchete Futebol Clube do Recife — clube de futebol de Recife

Desambiguações de televisão
Desambiguações de rádio
Desambiguações de esportes